Kokkoka bezeichnet:

 Kokkoka (Autor), indischer Autor des 12. oder 13. Jahrhunderts, Verfasser des Ratirahasya
 Kokkoka (Beiname), ein Epitheton der griechischen Göttin Artemis